

Persone
Ambrogio Rosmini - pittore e architetto italiano
Antonio Rosmini - filosofo, teologo e presbitero italiano
Antonio Rosmini - mafioso italiano

Altro
Rosmini - 'ndrina
Liceo Antonio Rosmini - istituto scolastico di Rovereto